Robert Downey ist der Name folgender Personen:

* Robert Downey Sr. (1936–2021), amerikanischer Regisseur, Drehbuchautor und Schauspieler
 Robert Downey Jr. (* 1965), US-amerikanischer Schauspieler